Бета́ния (,  Бейт-Хани — «Вифания», буквально "Дом смокв»).

 Бетания — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Теописка.
 Бетания — город и муниципалитет в Колумбии, департамент Антьокия.
 Бетания — монастырь в Грузии.
 Дом художника «Бетания» — музей в Берлине.
 Бетания — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Бетания-ду-Пиауи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Бетания — прежнее название станицы Константиновской, Ставропольский край
 Бетания — пригород Логан-Сити, штат Квинсленд, Австралия.

См. также 
 Вифания
 Бетани